Christian Bach (1959–2019) – argentyńsko-meksykańska aktorka
 Christian Bach (ur. 1979) – niemiecki kolarz torowy i szosowy